

Littérature 
 Bilitis, poétesse grecque fictive inventée par Pierre Louÿs.
 Les Chansons de Bilitis (1894), œuvre poétique de Pierre Louÿs.

Cinéma 
 Bilitis (film) (1977), film français de David Hamilton.

Musique 
 Trois chansons de Bilitis (1897-1898), cycle de mélodies de Claude Debussy.
 Bilitis (bande originale) (1977), musique de Francis Lai pour le film du même titre.

Société  
 Daughters of Bilitis (1955), ancienne organisation lesbienne des États-Unis.

Télévision 
 ''Daughters of Club Bilitis (2011), téléfilm coréen de Han Joon-Seo.